

Događaji 
 Bitka kod Kane

Rođenja

Smrti